Allsvenskan 1988 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1988.
Damallsvenskan 1988.
Allsvenskan i ishockey 1988.
Hallsvenskan 1988.